

Cinema 
 Behind the Curtain – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 Behind the Curtain – film del 1916 diretto da Henry Otto
 Behind the Curtain – film del 1924 diretto da Chester M. Franklin

Letteratura 
 Behind the Curtain – romanzo di Peter Abrahams del 2006

Musica 
 Behind the Curtain – album dei Wire del 1995